Демидюк:
 Демидюк, Михаил Фёдорович (1879—?) — крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи II созыва.
 Демидюк, Сергей Александрович (род. 1982) — украинский легкоатлет.